Coșteiu se poate referi la:
Localități din România:
Coșteiu, Timiș			, reședința comunei cu același nume
Coșteiu de Sus, Timiș